Донской — название природных парков.
 Донской — природный парк в Волгоградской области.
 Донской — природный парк в Ростовской области.
Страницы значений:Географические объекты